Slovo COP 15 má více významů:
 Konference OSN o biodiverzitě 2022 – 15. konference Úmluvy o biologické rozmanitosti v roce 2022 v Montrealu
 Konference OSN o změně klimatu 2009 v Kodani – 15. konference Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v roce 2009 v Kodani